Гулшан () — техсил расположенный в северной части пакистанского города Карачи, столицы провинции Синд. Этот техсил был назван в честь национального поэта Пакистана Аллама Мухаммада Икбала. Гулшан-э-Икбал переводится с урду как «Сад Икбала».

Географическое положение 
Техсил граничит граничит с Гадапом на севере, техсилами Шах-Файсал и Малир на востоке, Джамшедом на юго-западе, Гулбергом и Лиакатабадом на западе. Техсил состоит из 13 союзных советов.

Населения 
В 1998 году население техсила составляло 1,2 млн человек.

Власть 
 Назим — Мухаммад Джалиль
 Наиб назим — Шоиб Акхтар
 Администратор — Фарид Магси

Ссылки 
 Официальный сайт Карачи

Техсилы Карачи
Административные единицы, образованные в 2001 году
Появились в 2001 году в Пакистане